The Art of Dying — четвёртый студийный альбом филиппинно-американской трэш-метал-группы Death Angel, выпущен в 2004 году на лейбле Nuclear Blast.

Продюсером диска стал Брайан Джозеф Доббс (Voivod, Manmade God). Запись The Art of Dying проходила в студии SF Soundworks Сан-Франциско, Калифорния, США.

В первый уикенд продаж в США, было продано 2100 копий альбома.
Это был первый альбом группы с оригинальным материалом со времён Act III 1990 года. Диск достиг 50-го места в чарте Top Independent Albums журнала Billboard.

На песню «Thicker Than Blood» был снят видеоклип.

Список композиций 
 «Intro» — 0:34
 «Thrown to the Wolves» — 6:53
 «5 Steps of Freedom» — 4:45
 «Thicker Than Blood» — 3:42
 «The Devil Incarnate» — 6:05
 «Famine» — 4:29
 «Prophecy» — 5:09
 «No» — 3:23
 «Spirit» — 6:22
 «Land of Blood» — 3:37
 «Never Me» — 5:15
 «Word to the Wise» — 4:56

Участники записи 
 Марк Осегуеда — вокал
 Роб Кавестани — гитара
 Тэд Агилар — гитара
 Деннис Пепа — бас-гитара
 Энди Гэлион — ударные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 
 

Альбомы Death Angel
Альбомы Nuclear Blast Records